La science-fiction est un genre narratif.

 Science Fiction, album du saxophoniste américain de jazz Ornette Coleman sorti en 1972 ;
 Science Fiction, album live du chanteur de hard rock américain Alice Cooper sorti en 1991 ;
 Science Fiction, album du groupe de rock américain Brand New sorti en 2017.

Voir aussi